J.J. Voskuil kan verwijzen naar:
 Jo Voskuil (1897–1972), Nederlands kunstschilder en illustrator.
 J.J. Voskuil (schrijver) (1926–2008), Nederlands schrijver.